El término Julcán puede hacer referencia a:
Julcán, ciudad ubicada en el departamento de La Libertad, Perú.
Julcán, ciudad ubicada en el departamento de Junín, Perú.
provincia de Julcán, en el departamento de La Libertad, Perú.
distrito de Julcán, en la provincia homónima, departamento de La Libertad, Perú.
distrito de Julcán, en la provincia de Jauja, departamento de Junín, Perú.